Németország
 Winsen, település Alsó-Szászországban, a Cellei járásban
 Winsen, település Alsó-Szászországban, Harburg járásban
 Winsen, település Schleswig-Holstein tartományban